Het witte bloed (De Kiekeboes-album), het 36ste stripverhaal van De Kiekeboes
 Het witte bloed (film), een Vlaamse film uitgebracht in 1992, gebaseerd op het gelijknamige stripalbum